

Малоярославець — місто, Калузька область, Малоярославецький район
 Малоярославець — залізнична станція, Київський напрямок Московської залізниці

Одеська область, Тарутинський район:
 Малоярославець Перший
 Малоярославець Другий